

Бюл — місто, штат Айдахо
 Бюл — місто, штат Міннесота